Улица Комиссаржевской — улица в ряде российских городов. Названа в честь великой русской актрисы, театрального деятеля и педагога Веры Фёдоровны Комиссаржевской (1864—1910).

 Улица Комиссаржевской — улица в Воронеже.
 Улица Комиссаржевской — улица в Горловке.
 Улица Комиссаржевской — улица в Донецке.
 Улица Комиссаржевской — улица в Тюмени.